

Architettura 
 Fortezza dello Spielberg – fortezza situata a Brno (Repubblica Ceca)

Astronomia 
 25930 Spielberg – asteroide della fascia principale

Persone 
 Oettingen-Spielberg – antica famiglia nobile tedesca
 Anne Spielberg (1949) – sceneggiatrice statunitense, sorella di Steven 
 Christine Spielberg (1941) – atleta tedesca
 Eleonora di Öttingen-Spielberg (1745-1812) – nobile tedesca
 Sasha Spielberg (1990) – cantante e attrice statunitense
 Steven Spielberg (1946) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Geografia

Austria 
 Spielberg – città nel distretto di Murtal (Stiria)
 Spielberg – frazione di Bad Traunstein, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Spielberg – frazione di Melk, città nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Oettingen-Spielberg – antica contea del Sacro Romano Impero (negli odierni Baden-Württemberg orientale e Baviera occidentale)
 Spielberg – ex comune ora frazione di Brachttal, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Spielberg – ex comune ora frazione di Gnotzheim, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Spielberg – ex comune ora frazione di Karlsbad, comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Spielberg – ex comune ora frazione di Lanitz-Hassel-Tal, comune nel circondario del Burgenland (Sassonia-Anhalt)
 Spielberg – frazione di Oberdachstetten, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Spielberg – frazione di Sachsenheim, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Spielberg – ex comune ora frazione di Selb, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Altro 
 Spielberg – film documentario del 2017 diretto da Susan Lacy, prodotto e distribuito da HBO